Pawleys Island steht für:

 Pawleys Island (Insel), eine Insel im Georgetown County, South Carolina, Vereinigte Staaten
 Pawleys Island (Ort), einen Ort im Georgetown County, South Carolina, Vereinigte Staaten